Козі́й — віл, у якого кінці рогів закручені назовні.

Географія 
 Козій Ґорґан — гора в Українських Карпатах.
 Козій — комплексна пам'ятка природи, Львівська область.

Персоналії 
 Козій Артем Євгенович (2001—2020) — матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Козій Григорій Васильович — доктор біологічних наук, професор. Заслужений діяч науки України.
 Козій Дмитро Федорович (1894—1978) — есеїст, літературознавець, редактор.
 Козій Іван Павлович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Козій Микола Тимофійович (1941—2020) — український актор дубляжу, диктор, теле-радіоведучий та журналіст.
 Козій Омелян — дипломат. Повірений у справах Української Держави в Німеччині (1918).
 Козій Ростислав Володимирович — майор Збройних сил України, Герой України, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Українські прізвища